Inmediato, inmediación e inmediatez puede referirse a:
 Historia inmediata, una disciplina historiográfica.
 Inmediatismo, una propuesta filosófica.
 Traducción inmediata
 Carga inmediata (implante)
 Reelección inmediata
 Sintaxis#Constituyentes inmediatos
 Reichsfreiheit o inmediación imperial
 Índice de inmediatez (:en:Immediacy index), un índice de valoración de las publicaciones científicas;
 Cultura de la inmediatez, concepto sociológico